Alchouka – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ciareszkawiczy
 Alchouka – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Siemukaczy
 Alchouka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Arechauka, w rejonie kliczewskim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi